ЛХБ

 Лиозненская хлебная база
 Люминесцентная лампа Холодного Белого света — маркировка одного из видов люминесцентных ламп